Dornan ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Dornan (* 1961), schottischer Fußballspieler
 Bob Dornan (* 1933), US-amerikanischer Schauspieler und Politiker
 James Dornan (* 1953), schottischer Politiker
 Jamie Dornan (* 1982), irisch-britischer Schauspieler, Fotomodell und Musiker
 Samuel Shaw Dornan (1871–1941), irischer Anthropologe, Theologe und Missionar

Siehe auch:
 Dornen